

События 

 Возвращение бывшего короля Олава в Норвегию. 29 июля — Его гибель в битве при Стикластадире. Бегство Харальда (р.1015), сына Сигурда, сводного брата Олава II, на Русь.
 Начало августа — арабы разгромили византийцев в битве при Аазазе
 1030-ок.1060 — Маркграф Тосканы Бонифаций II Луккский (из дома Каносса).
 Великий князь Ярослав Мудрый на месте городища Тарбату основал поселение, которое было названо Юрьевом, а у Новгорода на берегу реки Волхов вблизи озера Ильмень основал Юрьев монастырь.
 Начало строительства Спасо-Преображенского собора в Чернигове (до 1035).
 Императрица Византии Зоя распорядилась постричь свою сестру Феодору в монахини.
 1030—1041 — газневидский султан Масуд I.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1030 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1030 году

См. также

Примечания